Shada ist der Familienname folgender Personen:

 Jeremy Shada (* 1997), US-amerikanischer Schauspieler
 Zack Shada (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler